Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 168-as, továbbá  168E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 168E busz (Budapest)
 168-as busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt